Beatrice II di Borgogna
Beatrice di Sicilia